Джулия Тэйлор (), настоящее имя Юлианна Бодор (, родилась 3 ноября 1978, Будапешт, Венгрия) — венгерская порноактриса.

Биография и карьера 
Джулия Тэйлор работала в ночных клубах Будапешта, где и была замечена американскими продюсерами. Первое большое появление на американской порносцене Джулии Тэйлор произошло в 1998 году в World Sex Tour #16.

Джулия Тэйлор продолжает изредка появляться в американских фильмах. Она живёт в Европе, и её продукция ограничена европейскими съёмками (например, у Private Media Group она играла Клеопатру).

Премии и номинации 
 2003 Venus Award — Лучшая актриса (Европа)
 2004 European X Award — Best Supporting Actress (Hungary)

Фильмография (выборочная) 
 2 on 1 2 (Diabolic)
 48 Ore (ATV, It.)
 7eme Ciel (Colmax, Fr.)
 Addiction (Private)
 Addio Al Nubilato (Top Line, It.)
 All Sex (Colmax)
 Anal Babes of Budapest (Coast-to-Coast)
 Anal Divas (Sin City)
 Calendar Girl (Private)
 Castings 35 (Private)
 Claudia’s Holiday (Pink’o, It.)
 Cleopatra (Private)
 Cleopatra 2 (Private) 
 Collezione Privata (FM Video, It.) (anal)
 Collezione Privata (Max Bellocchio, It.)
 Julia La Torride (Colmax)
 Just Juggs (Elegant Angel)
 K.K.K.: storie violente dell' America di ieri (F.M. Video, It.)
 Killer Pussy 14 (New Sensation)
 Kiss of Death (Vivid)
 L’Initiation Perverse de Marlene (Dorcel)
 La Fille du Pirate (Colmax)
 La Lunga notte di Christina (Salieri, It.)
 …Les folles nuits de Christina (Colmax, Fr.)
 La Pute du General (Colmax)
 Le Monde Pervers des Miss (Colmax)
 Les Confessions Perverses e Mario Salieri (Colmax)
 Reality 14: The Girls Of Desire (Private)
 Rubber Kiss (Private)
 Salieri All Sex: Casino (Salieri, It.)
 Uranus Experiment Trilogy (Private)
 Victoria Blue (Private)
 Wanderlust (Sin City)
 World Sex Tour 16 (Anabolic)
 Yasmine: Sex for cash (Dorcel, Fr.)
 Young & Wild 3 (New Sensations)

Примечания

Ссылки 
 juliataylorpornostar.com
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы Венгрии
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами